Трюсі́-л'Оргеє́, Трюсі-л'Орґеє () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Ньєвр. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 180 км на південний схід від Парижа, 125 км на захід від Діжона, 55 км на північ від Невера.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 116 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 249,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Трюсі-л'Оргеє на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Трюсі-л'Оргеє на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ньєвр

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ньєвр